Гросхёфлайн () — посёлок () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10303.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны —  (СДПА) по результатам выборов 2017 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 Партия FLG занимает 4 места.

Примечания 

Общины Бургенланда